De Bundesliga 2015/16 was de 104de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste Oostenrijkse voetbalcompetitie.

Aan de competitie deden tien clubteams mee, die elkaar vier keer troffen in het seizoen. Titelverdediger was Red Bull Salzburg, dat afgelopen seizoen (2014/15) voor de negende keer de landstitel had gewonnen. Nieuwkomer was SV Mattersburg, dat als de kampioen van de Erste Liga (2014/15) aantrad als vervanger van het afgelopen seizoen gedegradeerde SC Wiener Neustadt.

In de openingswedstrijd van het seizoen deed Mattersburg meteen van zich spreken. De ploeg onder leiding van trainer-coach Ivica Vastić won op 25 juli 2015 met 2-1 van regerend kampioen Red Bull Salzburg. Het winnende doelpunt kwam in de blessuretijd op naam van Alexander Ibser.

De grootste uitslag dit seizoen kwam op naam van Austria Wien, dat op 23 april 2016 met maar liefst 9-0 won van en bij SV Mattersburg. Doelpuntenmakers waren Alexander Gorgon (2), Olarenwaju Kayode, Alexander Grünwald (2), Kevin Friesenbichler, Lucas Venuto, David de Paula en Kevin Friesenbichler. Scheidsrechter Markus Hameter deelde in die wedstrijd twee rode kaarten uit aan de thuisploeg (Markus Kuster en Manuel Prietl, beiden in de 42ste minuut), waardoor Mattersburg het duel met negen man moest beëindigen.

Jonathan Soriano werd opnieuw topscorer van de hoogste divisie in Oostenrijk. De Spaanse aanvaller van Red Bull Salzburg maakte 21 goals, waarvan vier rake strafschoppen. In 180 duels werd in totaal 527 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,93 doelpunt per wedstrijd.

SV Grödig eindigde als tiende en laatste, waardoor de club degradeerde. De clubleiding maakte aan het einde van het seizoen bekend verder te zullen gaan als amateurclub en keerde terug in de Regionalliga.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| Speelronde 1
|-
| 25.07.2015 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Ried im Innkreis || 3−0
|-
| 25.07.2015 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SC Rheindorf Altach || 2−1
|-
| 25.07.2015 || 16:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − FC RB Salzburg || 2−1
|-
| 25.07.2015 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − FC Admira Wacker Mödling || 1−1
|-
| 26.07.2015 || 16:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − Austria Wien || 0−2
|-
! colspan=5| Speelronde 2 
|-
| 01.08.2015 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Mattersburg || 2−1
|-
| 01.08.2015 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Rapid Wien || 1−2
|-
| 02.08.2015 || 16:30 || Generali-Arena || Austria Wien − SC Rheindorf Altach || 3−1
|-
| 02.08.2015 || 16:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − Wolfsberger AC || 0−0
|-
| 02.08.2015 || 19:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Grödig || 1−1
|-
! colspan=5| Speelronde 3 
|-
| 08.08.2015 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − FC RB Salzburg || 2−2
|-
| 08.08.2015 || 16:00 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Austria Wien || 2−2
|-
| 08.08.2015 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SV Ried im Innkreis || 4−1
|-
| 09.08.2015 || 19:00 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Wolfsberger AC || 2−1
|-
| 09.08.2015 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Sturm Graz || 0−1
|-
! colspan=5| Speelronde 4 
|-
| 11.08.2015 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − FC RB Salzburg || 1−4
|-
| 12.08.2015 || 20:30 || Generali-Arena || Austria Wien − Rapid Wien || 2−5
|-
| 12.08.2015 || 20:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Mattersburg || 3−1
|-
| 12.08.2015 || 20:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − FC Admira Wacker Mödling || 2−3
|-
| 12.08.2015 || 20:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − Sturm Graz || 0−2
|-
! colspan=5| Speelronde 5 
|-
| 15.08.2015 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − SV Mattersburg || 5−1
|-
| 15.08.2015 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Ried im Innkreis || 3−1
|-
| 15.08.2015 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SC Rheindorf Altach || 2−0
|-
| 15.08.2015 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Grödig || 3−2
|-
| 16.08.2015 || 16:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − Rapid Wien || 2−2
|-
! colspan=5| Speelronde 6 
|-
| 22.08.2015 || 16:00 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Grödig || 3−0
|-
| 22.08.2015 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Wolfsberger AC || 1−0
|-
| 22.08.2015 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − Sturm Graz || 1−0
|-
| 23.08.2015 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Austria Wien || 2−2
|-
| 23.08.2015 || 19:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC Admira Wacker Mödling || 1−2
|-
! colspan=5| Speelronde 7 
|-
| 29.08.2015 || 16:00 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Austria Wien || 0−1
|-
| 29.08.2015 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Mattersburg || 2−4
|-
| 29.08.2015 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SV Ried im Innkreis || 4−1
|-
| 30.08.2015 || 16:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − FC RB Salzburg || 2−3
|-
| 30.08.2015 || 19:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SC Rheindorf Altach || 0−2
|-
! colspan=5| Speelronde 8 
|-
| 12.09.2015 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien − SV Ried im Innkreis || 1−1
|-
|12.09.2015 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Wolfsberger AC || 1−0
|-
|12.09.2015 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Grödig || 4−2
|-
|12.09.2015 || 16:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Rapid Wien || 2−0
|-
|13.09.2015 || 16:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Sturm Graz || 2−0
|-
! colspan=5| Speelronde 9 
|-
| 19.09.2015 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SV Mattersburg || 1−1
|-
|19.09.2015 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − SC Rheindorf Altach || 2−0
|-
|19.09.2015 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − Austria Wien || 2−0
|-
|19.09.2015 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − FC RB Salzburg || 1−1
|-
|20.09.2015 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − FC Admira Wacker Mödling || 2−0
|-
! colspan=5| Speelronde 10 
|-
| 26.09.2015 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien − Wolfsberger AC || 1−0
|-
|26.09.2015 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Mattersburg || 4−2
|-
|26.09.2015 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Grödig || 1−0
|-
|26.09.2015 || 16:00 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − Rapid Wien || 0−1
|-
|27.09.2015 || 16:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Sturm Graz || 0−1
|-
! colspan=5| Speelronde 11 
|-
| 03.10.2015 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Austria Wien || 1−2
|-
|03.10.2015 || 16:00 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Sturm Graz || 3−0
|-
|03.10.2015 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − FC Admira Wacker Mödling || 0−4
|-
|03.10.2015 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Ried im Innkreis || 1−1
|-
|04.10.2015 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − FC RB Salzburg || 1−2
|-
! colspan=5| Speelronde 12 
|-
| 17.10.2015 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien − SV Grödig || 2−1
|-
|17.10.2015 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − FC Admira Wacker Mödling || 8−0
|-
|17.10.2015 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − SV Mattersburg || 0−1
|-
|17.10.2015 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − SC Rheindorf Altach || 3−1
|-
|18.10.2015 || 16:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − Rapid Wien || 2−1
|-
! colspan=5| Speelronde 13 
|-
| 24.10.2015 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Grödig || 0−0
|-
|24.10.2015 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Ried im Innkreis || 2−1
|-
|24.10.2015 || 16:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SC Rheindorf Altach || 2−1
|-
|24.10.2015 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − Wolfsberger AC || 2−0
|-
|25.10.2015 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Austria Wien || 1−2
|-
! colspan=5| Speelronde 14 
|-
| 31.10.2015 || 16:00 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Sturm Graz || 2−1
|-
|31.10.2015 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC RB Salzburg || 1−0
|-
|31.10.2015 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Wolfsberger AC || 1−0
|-
|31.10.2015 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − FC Admira Wacker Mödling || 1−1
|-
|01.11.2015 || 16:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Austria Wien || 1−2
|-
! colspan=5| Speelronde 15 
|-
| 07.11.2015 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − FC RB Salzburg || 1−1
|-
|07.11.2015 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SC Rheindorf Altach || 1−1
|-
|07.11.2015 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Ried im Innkreis || 3−2
|-
|07.11.2015 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Mattersburg || 2−1
|-
|08.11.2015 || 16:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Rapid Wien || 2−1
|-
! colspan=5| Speelronde 16 
|-
| 21.11.2015 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − FC Admira Wacker Mödling || 1−1
|-
|21.11.2015 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Wolfsberger AC || 2−1
|-
|21.11.2015 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Rapid Wien || 1−6
|-
|21.11.2015 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − SV Grödig || 1−0
|-
|22.11.2015 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Sturm Graz || 3−1
|-
! colspan=5| Speelronde 17 
|-
| 28.11.2015 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − FC RB Salzburg || 1−1
|-
|28.11.2015 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Mattersburg || 0−0
|-
|28.11.2015 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − FC Admira Wacker Mödling || 4−0
|-
|29.11.2015 || 19:00 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SC Rheindorf Altach || 3−1
|-
|29.11.2015 || 16:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − Austria Wien || 4−2
|-
! colspan=5| Speelronde 18 
|-
| 01.12.2015 || 19:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Wolfsberger AC || 1−1
|-
|02.12.2015 || 20:30 || Generali-Arena || Austria Wien − Sturm Graz || 2−1
|-
|02.12.2015 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Rapid Wien || 2−1
|-
|02.12.2015 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Ried im Innkreis || 1−3 
|-
|02.12.2015 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SV Grödig || 0−2
|-
! colspan=5| Speelronde 19 
|-
| 05.12.2015 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Ried im Innkreis || 2−1
|-
|05.12.2015 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SC Rheindorf Altach || 0−3
|-
|05.12.2015 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − FC Admira Wacker Mödling || 1−1
|-
|05.12.2015 || 16:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − Austria Wien || 2−0
|-
|06.12.2015 || 16:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − FC RB Salzburg || 0−0
|-
! colspan=5| Speelronde 20 
|-
| 12.12.2015 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − SC Rheindorf Altach || 1−2
|-
|12.12.2015 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Mattersburg || 1−1
|-
|12.12.2015 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − Wolfsberger AC || 1−0
|-
|12.12.2015 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − SV Grödig || 2−0
|-
|13.12.2015 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Rapid Wien || 2−0
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
! colspan=5| Speelronde 21 
|-
| 06.02.2016 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Wolfsberger AC || 3−0
|-
|06.02.2016 || 16:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Sturm Graz || 2−2
|-
|06.02.2016 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Austria Wien || 0−1
|-
|06.02.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SV Ried im Innkreis || 3−3
|-
|07.02.2016 || 16:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − FC RB Salzburg || 1−2
|-
! colspan=5| Speelronde 22 
|-
| 13.02.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Mattersburg || 1−2
|-
|13.02.2016 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − FC Admira Wacker Mödling || 2−2
|-
|13.02.2016 || 16:00 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − FC RB Salzburg || 1−0
|-
|13.02.2016 || 18:30 || Wörtherseestadion || Wolfsberger AC − Sturm Graz || 0−0
|-
|14.02.2016 || 16:30 || Generali-Arena || Austria Wien − Rapid Wien || 0−3
|-
! colspan=5| Speelronde 23 
|-
| 20.02.2016 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − SV Mattersburg || 2−2
|-
|20.02.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Ried im Innkreis || 0−0
|-
|20.02.2016 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SC Rheindorf Altach || 2−0
|-
|20.02.2016 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Grödig || 2−0
|-
|21.02.2016 || 16:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − Rapid Wien || 0−2
|-
! colspan=5| Speelronde 24 
|-
| 27.02.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC Admira Wacker Mödling || 1−2
|-
|27.02.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Wolfsberger AC || 1−1
|-
|27.02.2016 || 16:00 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − Sturm Graz || 0−1
|-
|28.02.2016 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Austria Wien || 4−1
|-
|28.02.2016 || 14−00 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Grödig || 3−2
|-
! colspan=5| Speelronde 25 
|-
| 01.03.2016 || 19:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SC Rheindorf Altach || 1−0
|-
|02.03.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Austria Wien || 0−3
|-
|02.03.2016 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SV Mattersburg || 3−0
|-
|02.03.2016 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SV Ried im Innkreis || 2−2
|-
|02.03.2016 || 20:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − FC RB Salzburg || 0−0
|-
! colspan=5| Speelronde 26 
|-
| 05.03.2016 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien − SV Ried im Innkreis || 3−1
|-
|05.03.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Wolfsberger AC || 0−2
|-
|05.03.2016 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Grödig || 3−0
|-
|05.03.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Sturm Graz || 1−0
|-
|06.03.2016 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Rapid Wien || 0−0
|-
! colspan=5| Speelronde 27 
|-
| 12.03.2016 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − FC Admira Wacker Mödling || 0−4
|-
|12.03.2016 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − SV Mattersburg || 0−1
|-
|12.03.2016 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − SC Rheindorf Altach || 0−2
|-
|12.03.2016 || 16:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − FC RB Salzburg || 1−1
|-
|13.03.2016 || 16:30 || UPC-Arena || Sturm Graz − Austria Wien || 1−1
|-
! colspan=5| Speelronde 28 
|-
| 19.03.2016 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − Wolfsberger AC || 0−0
|-
|19.03.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Sturm Graz || 1−0
|-
|19.03.2016 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Mattersburg || 2−1
|-
|19.03.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Grödig || 1−0
|-
|20.03.2016 || 16:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − Rapid Wien || 1−0
|-
! colspan=5| Speelronde 29 
|-
| 02.04.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Austria Wien || 2−0
|-
|02.04.2016 || 16:00 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Sturm Graz || 1−3
|-
|02.04.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − FC Admira Wacker Mödling || 0−3
|-
|02.04.2016 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Ried im Innkreis || 1−0
|-
|03.04.2016 || 15:00 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − FC RB Salzburg || 1−1
|-
! colspan=5| Speelronde 30 
|-
| 09.04.2016 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien − SV Grödig || 0−2
|-
|09.04.2016 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − SV Mattersburg || 1−0
|-
|09.04.2016 || 16:00 || Stadion Liebenau || Sturm Graz − SC Rheindorf Altach || 4−1
|-
|09.04.2016 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − Rapid Wien || 2−2
|-
|10.04.2016 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − FC Admira Wacker Mödling || 1−0
|-
! colspan=5| Speelronde 31 
|-
| 16.04.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SV Grödig || 1−1
|-
|16.04.2016 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − SV Ried im Innkreis || 2−1
|-
|16.04.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SC Rheindorf Altach || 0−0
|-
|16.04.2016 || 18:30 || Stadion Liebenau || Sturm Graz − Wolfsberger AC || 1−0
|-
|17.04.2016 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Austria Wien || 1−0
|-
! colspan=5| Speelronde 32 
|-
| 23.04.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − FC RB Salzburg || 1−3
|-
|23.04.2016 || 18:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Wolfsberger AC || 0−1
|-
|23.04.2016 || 16:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Austria Wien || 0−9
|-
|23.04.2016 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − FC Admira Wacker Mödling || 1−0
|-
|24.04.2016 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − Sturm Graz || 2−0
|-
! colspan=5| Speelronde 33 
|-
| 30.04.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − SC Rheindorf Altach || 2−1
|-
|30.04.2016 || 16:00 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − Rapid Wien || 2−0
|-
|30.04.2016 || 18:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz − SV Ried im Innkreis || 0−0
|-
|30.04.2016 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − SV Mattersburg || 2−0
|-
|01.05.2016 || 16:30 || Generali-Arena || Austria Wien − FC RB Salzburg || 0−2
|-
! colspan=5| Speelronde 34 
|-
| 07.05.2016 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien − FC Admira Wacker Mödling || 3−1
|-
|07.05.2016 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Sturm Graz || 1−1
|-
|07.05.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − Wolfsberger AC || 1−1
|-
|07.05.2016 || 18:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − SV Grödig || 2−0
|-
|08.05.2016 || 16:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − Rapid Wien || 0−2
|-
! colspan=5| Speelronde 35 
|-
| 11.05.2016 || 20:30 || Ernst Happel-Stadion || Rapid Wien − SC Rheindorf Altach || 1−1
|-
|11.05.2016 || 20:30 || Das.Goldberg Stadion || SV Grödig − FC RB Salzburg || 1−2
|-
|11.05.2016 || 20:30 || Keine Sorgen − Arena || SV Ried im Innkreis − Austria Wien || 0−5
|-
|11.05.2016 || 20:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz − SV Mattersburg || 1−1
|-
|11.05.2016 || 20:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC − FC Admira Wacker Mödling || 1−2
|-
! colspan=5| 'Speelronde 36 
|-
| 15.05.2016 || 17:30 || Generali-Arena || Austria Wien − Sturm Graz || 3−0
|-
|15.05.2016 || 17:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling − Rapid Wien || 1−3
|-
|15.05.2016 || 17:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg − Wolfsberger AC || 1−0
|-
|15.05.2016 || 17:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach − SV Ried im Innkreis || 0−0
|-
|15.05.2016 || 17:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg − SV Grödig || 2−3 
|}

Eindstand

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2015/16 in alle 36 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Red Bull Salzburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van Red Bull Salzburg, die in het seizoen 2015/16 onder leiding van trainer-coach Óscar García voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 2015/16

Competitievoetbal 2015/16
2016